Liverpool FC deltog säsongen 2006/2007 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska ligacupen och Community Shield.

Trupp

Målvakter
  Pepe Reina
  Jerzy Dudek
  Daniele Padelli

Backar
  Daniel Agger
  Álvaro Arbeloa
  Fábio Aurélio
  Jamie Carragher
  Steve Finnan
  Sami Hyypiä
  Gabriel Paletta
  John Arne Riise

Mittfältare
  Xabi Alonso
  Luis García
  Steven Gerrard
  Mark González
  Harry Kewell
  Javier Mascherano
  Jermaine Pennant
  Mohamed Sissoko
  Boudewijn Zenden

Anfallare
  Craig Bellamy
  Peter Crouch
  Robbie Fowler
  Dirk Kuyt

Premier League

Matcher

Champions League

Kvalomgång

Gruppspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

2006/2007
Liverpool